Kateřina Janatová (ur. 13 marca 1997 r. w Jilemnicach) – czeska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Dukla Liberec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 30 listopada 2013 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Santa Caterina di Valfurva, gdzie uplasowała się na 24. pozycji w sprincie stylem dowolnym
W Pucharze Świata zadebiutowała 23 stycznia 2016 roku w Nové Město na Moravě, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 59. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas pierwszego etapu Tour de Ski 2018/2019 we włoskim Toblach, gdzie uplasowała się na 29. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1997